Моледу () — португальська власна назва.

Топоніми

Моледу (Каміня) — парафія.
 Моледу (Лорінян) — парафія.